Il nome Janusz Radziwiłł può riferirsi a diversi membri della famiglia Radziwiłł:
 Janusz Radziwiłł (1579-1620)
 Janusz Radziwiłł (1612-1655)
 Janusz Radziwiłł (1880-1967)